Russisch handbalteam junioren (mannen)
 Russisch handbalteam junioren (vrouwen)